Région de développement Ouest (Népal)
 Région de développement Ouest (Roumanie)

Voir aussi 
 Région de développement Extrême-Ouest
 Région de développement Moyen-Ouest